Гарви — фамилия. Известные носители:
 Гарви, Дэн Эдвард (1886—1974) — американский политик, 8-й губернатор Аризоны.
 Гарви, Маркус (1887—1940) — основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров.
 Гарви, Пётр Абрамович (1851—1944) — российский политический деятель.
 Гарви, Теренс (1915—1986) — британский дипломат.
 Гарви, Элизабет (род. 1957) — британская актриса.

См. также 
 Харви